Brunacci ist der Name folgender Personen:
 Aldo Brunacci (1914–2007), italienischer Priester und „Gerechter unter den Völkern“
 Gaetano Brunacci (1830–1922), italienischer Maler
 Giovanni Brunacci (1711–1772), italienischer Historiker und Numismatiker
 Lucia Brunacci (1848–1931), italienisches Modell des deutschen Malers Anselm Feuerbach
 Vincenzo Brunacci (1768–1818), italienischer Mathematiker